Gharbi ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Gharbi, deutscher Billardspieler und -funktionär

 Ismaël Gharbi (* 2004), spanisch-französischer Fußballspieler
 Mahbouba Gharbi (* 1973), tunesische Ingenieurin und Informatikerin
 Gamil Rodrigue Liass Gharbi, früherer Name von Marc Lépine (1964–1989), kanadischer Amokläufer

Gharbi steht für:
 Munizip al-Dschabal al-Gharbi, Munizip in Libyen
 Hodh El Gharbi, Verwaltungsregion in Mauretanien
 Qasr al-Heir al-Gharbi, Jagdschloss in Syrien

Siehe auch:
 Gharb